Robock ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Robock (* 1949), US-amerikanischer Klimatologe
 Klaus Robock (1931–1991), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Rohbock